Púlsar anòmal de raigs X (del seu nom en anglès Anomalous X-ray Pulsar), magnetar que expulsa una gran quantitat d'energia en forma de raigs X
 Alpha AXP (de l'acrònim en anglès Almost eXactly PRISM), arquitectura de microprocessadors tipus RISC desenvolupada per Digital Equipment Corporation
 AXP també és el codi de la Borsa de Nova York d'American Express, empresa multinacional de serveis financers